Overkill
 Overkill (álbum)
 Overkill (canção de Men at Work)
 Overkill (EP)

Desambiguação